Plusieurs navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Triumph.

 , un galion anglais de 60 canons construite à Deptford en 1561-1562. 
 , lancé en 1623 à Deptford, un navire de 42 canons puis 60. Il a combattu dans la plupart des batailles anglo-néerlandaises de l'époque. Il fut vendu en 1688. 
 , un navire de ligne de 90 canons lancé en 1698 et rebaptisé HMS Prince en 1714. Il fut démonté en 1773. 
 , un navire de ligne de 74 canons lancé en 1764 et construit à Woolwich. C'est sur ce navire que Horatio Nelson a appris le travail de marin en 1771 à l'âge de 13 ans. Le Triumph a participé à la guerre d'indépendance des États-Unis et à la bataille de Camperdown. Il fut démonté au début des années 1800. 
 , un cuirassé de  lancé en 1870.
 , un pré-Dreadnought de  qui a servi durant la Première Guerre mondiale et a été coulé par l'Unterseeboot 21 en 1915.
 , un sous-marin de  lancé en 1938. 
 , un porte-avions de  lancé en 1944. Il a servi dans la guerre de Corée et a été converti en navire de réparation puis mis au rebut en 1981. 
 , un sous-marin de  lancé en 1990. Il a servi à l'opération Veritas durant la guerre d'Afghanistan.

Voir aussi

Notes et références 

Triumph